Austin steht für:

 Austin (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Automobilhersteller:
 Austin Motor Company, britische Automarke
 Austin Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1920)
 American Austin Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1930–1934)
 J. Austin, kanadischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Austin (Arkansas)
 Austin (Colorado)
 Austin (Indiana)
 Austin (Kentucky)
 Austin (Michigan)
 Austin (Minnesota)
 Austin (Mississippi)
 Austin (Missouri)
 Austin (Montana)
 Austin (Nevada)
 Austin (New York)
 Austin (North Carolina)
 Austin (Ohio)
 Austin (Oregon)
 Austin (Pennsylvania)
 Austin (Tennessee)
 Austin (Texas)
 Austin (Utah)
 Austin (Washington)
 Austin Acres, Minnesota
 Austin Center, Michigan
 Austin Heights, Pennsylvania
 Austin Springs, Tennessee
 Austin Village, Ohio
 Port Austin, Michigan

Orte in Kanada:
 Austin Flat, British Columbia
 Austin Heights, British Columbia
 Austin Subdivision No 1, British Columbia
 Austin Subdivision No 2, British Columbia
 Austin (Manitoba)
 Austin (Ontario)
 Austin (Québec)

Orte in anderen Ländern:
 Austin (Nigeria)
 Austin, deutscher Name für Ústín, Tschechien

Austin ist der Namensbestandteil von:

 Austin College, College in Sherman (Texas)
 Austin & Ally, Fernsehserie (ab 2011)

Werften:
 S. P. Austin & Sons, britische Werft
 A&P Group (Austin & Pickersgill), britische Werft

geographischen Objekte:
 Austin Island, Clinton County, Ohio
 Austin Amazon Mines, Mine im Grant County, New Mexico
 Austin Bluffs Mine, Mine im El Paso County, Colorado
 Austin Dakota Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Austin Hanapah Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Austin Nevada Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Austin Prospect, Mine im Rio Arriba County, New Mexico
 Austin Silver Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Austin Gas Storage Field, Ölfeld im Mecosta County, Michigan
 Austin Peak, Berggipfel der Mirabito Range, Viktorialand, Antarktika
 Austin-Gletscher in Südgeorgien
 Austin Head, Landspitze in Südgeorgien
 Lake Austin, künstlicher See in Texas
 Lake Austin (Australien), See in Western Australien 

Schiffe der US-Navy:
 USS Austin (sloop)
 USS Austin (DE-15)
 USS Austin (LPD-4)

im NRHP gelistete Objekte:
 Austin and Northwestern Railroad Historic District-Fairland to Llano, in Kingsland, Texas, ID-Nr. 97001161
 Austin Bridge, in Chanute, Kansas, ID-Nr. 77000592
 Austin Building, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 95001512
 Austin Cemetery, in Austin, NV, ID-Nr. 03000753
 Austin Central Fire Station #1, in Austin, Texas, ID-Nr. 00000454
 Austin City Hall, in Austin, NV, ID-Nr. 03000754
 Austin County Jail, in Bellville, Texas, ID-Nr. 80004074
 Austin Daily Tribune Building, in Austin, Texas, ID-Nr. 00001358
 Austin Dam (Austin), in Austin, Pennsylvania, ID-Nr. 86003570
 Austin Farm Road Agricultural Area, in Exeter, Rhode Island, ID-Nr. 77000009
 Austin Masonic and Odd Fellows Hall, in Austin, NV, ID-Nr. 03000756
 Austin Methodist Church, in Austin, NV, ID-Nr. 03000751
 Austin Pass Warming Hut, in Glacier, Washington, ID-Nr. 90001866
 Austin Public Library, in Austin, Texas, ID-Nr. 93000389
 Austin Site (15McL15), in Calhoun, Kentucky, ID-Nr. 86000650
 Austin Town Hall Park Historic District, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 06001015
 Austin US Courthouse, in Austin, Texas, ID-Nr. 01000432
 Austin-Hennessey Homestead, in Wells, Maine, ID-Nr. 79000171
 Austin-Magie Farm and Mill District, in Oxford, Ohio, ID-Nr. 82001360
 Austin-McDonald House, in Aztec, New Mexico, ID-Nr. 85000324
 Austin-Olson Farm, in Colton, South Dakota, ID-Nr. 95001474
 Austin-Wherritt House, in Heber City, Utah, ID-Nr. 79002520
 Austin-Whittemore House, in Vermillion, South Dakota, ID-Nr. 72001225

Siehe auch:
 Austin Hall
 Austin Corners
 Austin Group
 Austin Historic District
 Austin Lake
 Austin station
 Austin Township
 Austinburg
 Austen